Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2021 – 28. edycja Letniego Grand Prix, która rozpoczęła się 17 lipca 2021 w Wiśle, a zakończyła 2 października 2021 w Klingenthal. Zaplanowanych zostało jedenaście konkursów - dziesięć indywidualnych oraz jeden drużyn mieszanych.

Oficjalny kalendarz cyklu został zatwierdzony 1 czerwca 2021 podczas Kongresu FIS przeprowadzonego online.

27 sierpnia Międzynarodowa Federacja Narciarska ogłosiła, iż zaplanowane na 18-19 września konkursy w Râșnovie zostały odwołane z przyczyn organizatorskich.

Z powodu silnego wiatru zmieniono obiekt rozgrywania pierwszego konkursu w Szczuczyńsku z dużej na normalną skocznię. Następnie zawody przeniesiono z 4 września na 5 września.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Skocznie 
W tabeli podano oficjalne letnie rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Letniego Grand Prix 2021 lub ustanowione w trakcie jego trwania (wyróżnione wytłuszczeniem).

Statystyki indywidualne

Statystyki drużynowe

Klasyfikacje

Klasyfikacja indywidualna 
Stan po zakończeniu LGP 2021

Klasyfikacja drużynowa 
Stan po zakończeniu LGP 2021

Zwycięzcy kwalifikacji do zawodów

Kwoty startowe 
Na podstawie Światowej Listy Rankingowej (WRL) wyznaczono następujące kwoty startowe dla poszczególnych krajów na dane periody LGP 2021. Kwota wyznacza maksymalną liczbę reprezentantów, którą dany kraj miał prawo wystawić w zawodach (nie dotyczy konkursów, których dany kraj był gospodarzem). Państwa, których nie podano w poniższej tabeli mogły wystawić do każdego konkursu co najwyżej dwóch skoczków.

Pierwszy period letni sezonu 2021/2022 składał się z 3 konkursów indywidualnych, rozgrywanych od 17 lipca do 7 sierpnia. W skład drugiego, trwającego od 4 września do 3 października, wchodzi 5 konkursów.

Grupa krajowa 
Państwo będące gospodarzem zawodów może w swoim kraju raz w sezonie wystawić dodatkowo grupę krajową, składającą się z maksymalnie 6 skoczków. W tabeli poniżej podano liczbę jej członków.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia